Вирсайтис (1917) — морской тральщик, тип «Minensuchboot 1916», первый военный корабль и флагман Латышского флота.
 Вирсайтис (1978) — минзаг, флагман ВМС Латвии. До 2003 года —  ВМС Норвегии.